Humlan kan syfta på:

 Humlan (autogiro) – en autogiro konstruerad i Sverige på 1970-talet
 Umeå Kulturförening Humlan – en ideell kulturförening i Umeå
 Humlan, Trollhättan – ett bostadsområde på Sylte i södra Trollhättan

Se även 
 Humlor